Biserica de lemn din Rudești se poate referi la:

 Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Rudești, construită în secolul al XVIII-lea și localizată în satul Rudești din comuna Grămești, județul Suceava
 Biserica de lemn Sfântul Dumitru din Rudești, construită în anul 1792 și localizată în satul Rudești din comuna Grămești, județul Suceava